Joey ist:

 Cargolifter Joey, ein Versuchsluftschiff der Cargolifter AG
 Joey (Film), ein Film von Roland Emmerich
 ein Song von Bob Dylan
 Joey (Fernsehserie), eine Nachfolgeserie der TV-Serie Friends
 die englischsprachige Bezeichnung für Jungtiere von Beutelsäugern
 ein männlicher Vorname (Kurzform von Joseph). Bekannte Namensträger sind:
 Joseph Grimaldi (1778–1837), der Erfinder des Clowns
 Joey Baron (* 1955), US-amerikanischer Jazz-Schlagzeuger
 Joey Bishop, (eigentlich Joseph Abraham Gottlieb; 1918–2007), US-amerikanischer Sänger, Schauspieler und Showmaster
 Joey Cape, Gitarrist und Sänger verschiedener Bands
 Joey DeFrancesco (1971–2022), US-amerikanischer Jazzorganist
 Joey DeMaio (* 1954), Bassist und Frontmann der Band Manowar
 Joey Dunlop (1952–2000), britischer Motorradrennfahrer
 Joey Goebel (* 1980), US-amerikanischer Autor
 Joey Heindle (* 1993), deutscher Popsänger, „Dschungelkönig“
 Nathan Jonas Jordison (1975–2021), US-amerikanischer Musiker (Slipknot, Murderdolls)
 Joey Kelly (* 1972), Musiker
 Joey Kooij (* 1991), niederländischer Fußballschiedsrichter
 Joey McIntyre, (eigentlich Joseph Mulrey McIntyre; * 1972), US-amerikanischer Sänger, Songwriter und Schauspieler
 Joey Molland (* 1947), britischer Rockmusiker
 Joey Morant (1938/39–2021), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Joey Ramone, (eigentlich Jeffrey Hyman; 1951–2001), Sänger der legendären Punkrock-Band Ramones
 Joey Stefano, (eigentlich Nicholas Anthony Iacona Jr.; 1968–1994), Porno-Darsteller
 Joey Sternaman (1900–1988), US-amerikanischer American-Football-Spieler und -Trainer
 Joey Tempest (* 1963), Sänger der schwedischen Rockband Europe
 Joey Woody (* 1973), US-amerikanischer Leichtathlet
 ein weiblicher Vorname. Bekannte Namensträger sind:
 Joey Cordevin (* 1970), deutsche Synchronsprecherin und Schauspielerin
 Joey Grit Winkler (* 1975), deutsche Moderatorin und Journalistin